Der Begriff Konvergenzgebiet bezeichnet

 in der Mathematik einen offenen, zusammenhängenden Konvergenzbereich,
 im Rahmen von EU-Förderprogrammen eine Konvergenzregion.